

Коновали —  село в  Сумській області, Роменському районі

Коновали — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства